Rottenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rottenbach, Königsee – ort i Königsee, Thüringen,

Österrike 

 Rottenbach (kommun) – Oberösterreich, Politischer Bezirk Grieskirchen,